Zavelberg ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Günter Zavelberg (1928–2015), deutscher Politiker (CDU); von 1985 bis 1993 Präsident des Bundesrechnungshofes
 Nico Zavelberg (* 1979), deutscher Fernsehregisseur